Авъл Манлий Вулзон (Aulus Manlius Vulso) e име на римските политици:

 Авъл Манлий Вулзон (консул 474 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Вулзон (децемвир), в първия децемвират 451 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон Капитолин, консулски военен трибун 405, 402 и 397 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон (консул 178 пр.н.е.)